Джей-лига 3 2022 — 8-ой сезон Джей-лиги 3, третьего уровня японского футбола.

Действующим победителем является Роассо Кумамото, играющий во Второй Джей-лиге

Команды

Турнирная таблица

Матчи

Примечания 

Футбол в Японии